Bulgária
 Loza, település Gabrovo megyében
 Csehország
 Loza, település az Észak-plzeňi járásban
 Spanyolország
 Loza, település Baszkföldön
 Oroszország
 Loza, folyó
 Ukrajna
 Füzesmező (ukránul Лоза), település Kárpátalján, az Ilosvai járásban